Alice Marble ha battuto in finale Nancye Wynne 6-0, 6-3.

Teste di serie 

 Helen Jacobs (terzo turno)
 Alice Marble (Campionessa)
 Dodo Bundy (semifinali)

 Alice Marble (semifinali)
 Gracyn Wheeler (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1938